Stauriella är ett släkte av svampar. Stauriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stauriella